Andreas Dackell, född 29 december 1972 i Gävle, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare som deltog i det svenska guldlaget vid de Olympiska vinterspelen 1994 i Lillehammer i Norge. Den 31 mars 2012 tillkännagav han att han slutar spela ishockey, mitt under semifinalserien mot Färjestads BK .

I Elitserien har han spelat 506 matcher och på dessa gjort 113 mål och 201 assist för totalt 314 poäng, samt 384 utvisningsminuter.

Dackell har två SM-guld med Brynäs IF från 1993 och 2012. Dackell avgjorde den 5:e finalmatchen mot Luleå 1993 med två mål. Matchen slutade 3-1 till Brynäs. Dackell var lagkapten i Brynäs från 2008 till 2012, och var en väldigt skicklig spelare i numerära underlägen.

Från 1996 till 2004 spelade Dackell åtta säsonger i NHL för Ottawa Senators och Montreal Canadiens.

Statistik

Klubblagskarriär

Landslagskarriär

Källor

Noter

Externa länkar
 
 
 

Födda 1972
Spelare i Gävle GIK
Spelare i Brynäs IF
Spelare i Ottawa Senators
Spelare i Montreal Canadiens
Svenska ishockeyspelare
Svenska olympiska guldmedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 1994
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1994 från Sverige
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1994
Män
Levande personer
Idrottare från Gävle
Svenska mästare i ishockey
Spelare valda i NHL Entry Draft 1996
Spelare valda av Ottawa Senators i NHL Entry Draft